Марія Вюртемберзька (1496—1541) — донька графа Генріха Вюртемберзького та графині Єви фон Сальм, дружина герцога Брауншвейг-Люнебургу Генріха V.
 Марія Вюртемберзька (1799—1860) — донька герцога Александра Вюртемберзького та принцеси Антуанетти Саксен-Кобург-Заальфельдської, друга дружина герцога Саксен-Кобург-Готи Ернста I.
 Марія Вюртемберзька (1816—1887) — донька короля Вюртембергу Вільгельма I та російської великої княжни Катерини Романової, дружина графа Альфреда фон Нейпперга.
 Марія Вюртемберзька (1818—1888) — донька герцога Євгена Вюртемберзького та принцеси цу Вальдек-Пірмонт Матильди, дружина ландграфа Гессен-Філіпсталю Карла II